Sloof ist der Familienname folgender Personen:

 Chardine Sloof (* 1992), niederländische Biathletin
 Joël Sloof (* 1988), niederländischer Biathlet
 Luciën Sloof (* 1990), niederländischer Biathlet